Фрастанц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код — 8 04 05.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ойген Габриль по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 27 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АПС занимает 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга